Spojení písmen X a X může mít různé významy:

XX 
 římská číslice 20
 označení pro samičí gonozomy pro typ Drosophila

xx 
 The xx – hudební skupina